Basuto, autre nom du peuple Basotho
 Basuto, race chevaline
 Basuto Gun War, conflit en 1880-1881 au Basutoland
 Basuto, un petit cargo à vapeur britannique